Cassero ima više značenja:
 Cassero, Ancona
 Cassero, Pistoia